Salvatore (ital.), auch Santissimo Salvatore steht für:
 Salvator Mundi, Titel des Jesus Christus
 zahlreiche Kirchen, siehe Salvatorkirche
 zahlreiche Klöster, siehe Salvatorkloster

Salvatore ist der Name folgender Personen:
 ein männlicher Vorname, siehe Salvatore (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

 Gaston Salvatore (1941–2015), deutscher Schriftsteller
 Giovanni Salvatore († um 1688), italienischer Komponist
 Jack Salvatore junior (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Marco Salvatore (* 1986), österreichischer Fußballspieler italienischer Herkunft
 R. A. Salvatore (* 1959), US-amerikanischer Autor

Salvatore, Weiteres:
 Salvatore (Arnold Stadler), Erzählung von Arnold Stadler (2008)

Siehe auch:
 Salvator
 San Salvatore
 Salvatores